Naselja u Sloveniji:

 Šmiklavž (Gornji Grad, Slovenija), naselje u općini Gornji Grad
 Šmiklavž (Slovenj Gradec, Slovenija), naselje u općini Slovenj Gradec